Битва при Чикамоге () 19-20 сентября 1863 года. Одно из важнейших сражений и единственная крупная победа конфедератов на Западном театре боевых действий Гражданской войны в США. Чикамога стала вторым по количеству потерь сражением войны после Геттисберга. Сражение произошло между Камберлендской армией генерала Роузкранса и Теннессийской армией генерала Брэкстона Брэгга и получила название от реки Чикамога-Крик, притока реки Теннесси.

Предыстория битвы 
Летом 1863 года в ходе войны произошёл перелом. Северяне одержали победу в битве при Геттисберге в Виргинии и взяли важнейшую крепость Виксберг на Миссисипи. В этих сражениях армия Конфедерации понесла огромный урон, потеряв более 50 000 человек. Однако боевой дух южан был далеко не сломлен и они жаждали взять реванш за понесённые поражения. Если на Восточном фронте армия генерала Роберта Ли была обескровлена и неспособна к масштабным боевым действиям, то командующий Западным фронтом, смелый и решительный генерал Брэкстон Брэгг решил разбить противостоящую ему армию северян генерала Роузкранса. Однако, здесь у южан было недостаточно сил, поэтому генерал Ли послал на Запад две дивизии под командованием генерала Джеймса Лонгстрита, одного из лучших генералов армии Конфедерации.

В это время генерал Роузкранс сам предпринял наступление. 7 сентября ему удалось вынудить южан оставить город Чаттанугу — имеющий стратегическое значение крупный город и железнодорожный узел. Роузкранс телеграфировал Хэллеку в Вашингтон: «Чаттануга наша без борьбы и весь Восточный Теннесси свободен». Довольный этой удачей, Роузкранс решил, что Брэгг отошёл к Атланте и приказал начать наступление тремя корпусами по трём дорогам: XXI корпус Криттендена должен был наступать от Чаттануги, XIV корпус Джорджа Томаса — идти через Голубиные горы на Лафайет, а XX корпус МакКука идти на Ресаку. Томас предупредил Роузкранса об опасности такого разброса сил, но Роузкранс не обратил на это внимания.

Между тем Теннессийская армия Брэгга стояла лагерем в Лафайете, в 32 километрах южнее Чаттануги. 10 сентября передовая дивизия Томаса Неглей (4600 человек), наступая на Лафайет, подошла к перекрёстку Дэвис-Кроссроудс. Здесь на его левый фланг вышла дивизия Томаса Хиндмана, а с фронта начала наступать дивизия Дэниеля Хилла. Однако из-за ряда недоразумений слаженной атаки на дивизию Неглей не получилось. В результате дивизия Неглей 11 сентября успела уйти на восток.

Роузкранс понял, что чудом избежал ловушки и приказал своим корпусам срочно соединяться. 12 сентября он приказал МакКуку идти на север, соединиться с Томасом и вместе идти к Чаттануге. Криттенден двинулся на север — здесь Брэгг послал ему на перехват корпус Полка, но Полк опоздал: Криттенден проскочил мимо и сконцентрировался у мельницы Ли и Гордона (Lee and Gordon’s Mill). Последующие четыре дня Роузкранс продолжал собирать свои корпуса, а южане готовили наступление на Чаттанугу. 17 сентября МакКук соединился с Томасом и теперь разбить федералов стало гораздо труднее. Но Брэгг решил, что шансы всё же есть. К нему только что присоединились дивизии Мак-Лоуза и Худа (под общим руководством Лонгстрита) и миссисипская дивизия Башрода Джонсона, и он решил 18 сентября двинуться на Чаттанугу, вынуждая Роузкранса драться или отступать.

Силы сторон 

Федеральная Камберлендская армия под командованием Роузкранса, насчитывала 60 000 человек, сведённых в 5 корпусов. Теннессийская армия Брэгга насчитывала 65 000 человек, состояла из 4-х корпусов.

В своей книге «От Манассаса до Аппоматокса» генерал Лонгстрит приводит такие цифры: 43 866 — исходная численность Теннесийской армии, 11 500 — подкрепления от Джонстона за август-сентябрь, 5000 — подошедшие дивизии Лонгстрита, итого 60 366 человек. Из них 1124 потеряно 18-го и 19-го числа, и в сражении 20 сентября участвовало 59 242 человек.

Сражение, 18 сентября 

Наступая на Чаттанугу, армия Брэгга должна была пройти мимо левого фланга федералов у мельницы Ли и Гордона и перейти реку западная Чикамога в четырёх местах: по мостам Ридс-Бридж, Александерс-Бридж и бродам Тедфордс-Форд и Далтон-Форд. Корпус Дэниеля Хилла должен был прикрывать левый фланг, кавалерия Форреста прикрывать правый фланг, а кавалерия Уилера — левый.

Наступая на запад, дивизия Башрода Джонсона ошиблась дорогой, но в итоге вышла к мосту Ридс-Бридж. В 07:00 его люди наткнулись на федеральные пикеты полковника Роберта Минти, которые охраняли мост. Понимая, что противник превосходит его впятеро, Минти отвёл пикеты за мост, и не сумел разрушить его. В 16:30 дивизия Джонсона перешла реку и повернула на юг по Джейс-Милл-Роуд. В это время со станции Катуса прибыл Джон Худ и возглавил колонну. Он велел Джонсону продолжать движение по Джейс-Милл-Роуд вместо запланированной Бротертон-Роуд.

Южнее, у Александер-Бридж бригада полковника Джона Уиндлера защищала переправу от наступающих войск Уильяма Уокера. Вооружённые винтовками Спенсера и поддержанные четырьмя орудиями 18-й индианской батареи, его люди смогли выдержать атаку дивизии Джона Лидделла, которая потеряла при этом 105 человек. Уокер отправил отряд к неохраняемому броду ниже по течению и в 16:30 сумел переправиться через реку. Уиндлер, беспокоясь за свой левый фланг после потери Ридс-Бридж, отступил и занял оборонительную позицию у фермы Уиньярда. К закату подошла дивизия Джонсона и встала перед позициями Уиндлера. Уокер перешёл реку, но его люди растянулись по всей дороге позади Джонсона.

Южнее генерал Бакнер смог переправить через реку только одну бригаду. Бригады Леонидаса Полка встретили бригады Криттендена у мельницы Ли и Гордона и не стали переходить реку.

В итоге Брэггу удалось достичь некоторой неожиданности, но он не смог вполне ею воспользоваться. Увидев пыль, поднятую его марширующими колоннами, Роузкранс догадался о его замыслах. Он отправил Томаса и МакКука на помощь Криттендену, и как раз когда южане перешли реку, Томас появился в тылу позиций Криттендена.

Сражение, 19 сентября

Утро 
Утром 19-го сентября корпус Криттендена все ещё стоял у мельницы, и Брэгг считал его левым флангом федеральной армии. Однако, ночью подошёл корпус Джорджа Томаса и встал левее Критендена. Теперь вдоль Лафайетской дороги стояли дивизии Рейнольдса, Бэйрда и Брэннана, а дивизия Неглей встала правее Криттендена. Ещё севернее Томаса встал резервный корпус Грейнджера.

Между тем Брэгг планировал атаковать Криттендена силами корпуса Бакнера, Худа и Уокера, при этом держа дивизию Бенжамена Читема в резерве в центре, а дивизию Клейберна — в резерве левого крыла. Хиндман теперь стоял фронтом к Криттендену, а Брекинридж — фронтом к Неглей.

Сражение при Чикамоге началось случайно. Утром Дэниель МакКук из корпуса Грейнджера отправил полк, чтобы разрушить Ридс-Бридж. Полк наткнулся на 1-й джорджианский кавалерийский полк и стал отходить назад. МакКук встретил Томаса, который только что прибыл на поле боя и сообщил ему, что на западном берегу реки обнаружена бригада противника. Томас приказал дивизии Бреннана атаковать и уничтожить эту бригаду.

Бреннан послал в бой три бригады Фердинанда Ван Дервеера, Джона Крокстона и Джона Конелла. Бригада Крокстона отбросила кавалерию противника, и тогда Форрест начал создавать оборонительную линию из спешенных кавалеристов. Не зная, с кем имеет дело, Крокстон остановил наступление. Форрест запросил подкреплений у Уокера, и тот в 09:00 послал бригаду Клаудиуса Уильсона, которая атаковала правый фланг Крокстона. Форрест же поместил на своём правом фланге бригаду Джорджа Дибрелла, который атаковал федеральную бригаду Ван Дервеера, но был остановлен. Тогда, не уведомляя Уокера, Форрест послал в бой одну из его бригад под командованием Мэтью Эктора. Она заменила бригаду Дебрила, но тоже не сумела сбить Ван Дервеера с позиции.

Таким образом, дивизия Бреннана держалась на позиции, но у них стали заканчиваться патроны. Томас решился на рокировку: он послал на замену Бреннану дивизию Баярда. Бригада Джона Кинга сменила Крокстона, бригада Бенджамина Скрайбнера встала правее, а бригада Джона Старквитера осталась в резерве. Теперь, превосходя противника численно и огневой мощью, федералы могли легко отбросить Уильсона и Эктора.

Но и Брэгг не бездействовал, он перебросил на правый фланг дивизию Джона Лидделла. Бригады Дениеля Гована и Эдварда Вальталла двинулись вдоль Александер-Бридж-Роуд и атаковали правый фланг Баярда. Успех был полным: бригады Скрайбнера и Старквитера обратились в  бегство, а за ними бросились в тыл солдаты Кинга, прорываясь прямо через позиции бригады Ван Дервеера. Но Ван Дервеер устоял и в этой ситуации: его бригада встретила противника залпом с близкого расстояния и побитая дивизия Лидделла стала отходить. В этот момент вернулась на поле боя федеральная бригада Крокстона и отбросила их назад, на Уинфрейское поле.

Брэгг решил, что центр Роузкранса находится именно на северном участке и начал перебрасывать войска с левого фланга на правый, начиная с дивизии Читема, крупнейшей в Теннессийской армии (пять бригад). В 11:00 бригады Читема встретили людей Лидделла и встали слева от них. Бригады Райта, Смита и Джексона встали в первой линии, а бригады Стрейла и Мэни во второй. Им удалось легко отбросить бригаду Крокстона, но на её место пришла дивизия Ричарда Джонсона из XX корпуса. Две её бригады (Филемона Болдвина и Августа Уиллича) отвлекли бригаду Джексона и дали Крокстону возможность отойти. Джексон смог устоять под атакой превосходящих сил противника, но у него стали заканчиваться патроны и Читем послал ему на замену маленькую бригаду Мэни, которая не смогла выдержать удар мощных федеральных частей и стала отходить.

Между тем подошли новые федеральные соединения: дивизия Джона Палмера из корпуса Криттендена пришла от мельницы и вступила в бой, построив в линию три бригады: Уильяма Хейзена, Чарльза Крафта и Уильяма Грозе. Они двинулись на конфедеративные бригады Райта и Смита. Бригада Смита попала под главный удар и отошла, её заменила бригада Стрейла, но федералы оттеснили и её. Вслед за Палмером в бой вступили ещё две федеральные бригады, и оставшаяся на поле бригада Райта стала отходить вместе с остальными дивизиями Читема.

День 
В полдень Брэгг в третий раз послал в бой свежую дивизию, на этот раз под командованием генерал-майора Александра Стюарта, которую он снял с позиций у брода Тедфорд-Форд. Стюарт встретил отступающую бригаду Райта у фермы Брока, и решил атаковать левый фланг дивизии Ван Клеве. Бригада Генри Клейтона первая атаковала три бригады противника и вела бой, пока у неё не кончились патроны. Тогда её сменила бригада Джона Брауна. Браун отбросил две бригады противника, прорвался к Лафайетской дороге и тут остановился, чтобы навести порядок в рядах. В 15:30 Стюарт ввёл в бой свою последнюю бригаду — генерала Уильяма Бейта, и тогда дивизия Ван Клеве была опрокинута. Федеральная бригада Хейзена попала под удар, когда отступала для пополнения боеприпасов. Бригада Джеймса Шеффилда из дивизии Худа оттеснила бригады Грое и Крафта. Бригада генерала Джона Турчина (Турчанинова) контратаковала и ненадолго отбила Шеффилда, но федеральная линия была прорвана в районе полей Бротертона и Драэра. Однако, у Стюарта уже не осталось свежих сил чтобы удержать позицию, поэтому он приказал Бэйту отступить к востоку от Лафайетской дороги.

Левее Стюарта события разворачивались следующим образом. В 14:00 дивизия Башрода Джонсона из корпуса Худа обнаружила идущую на север двухбригадную дивизию Джефферсона Дэвиса из ХХ корпуса. Джонсон атаковал левую бригаду (полк. Ханса Хега) и отбросил её за Лафайетскую дорогу. Худ приказал наступать дальше за дорогу, построив две бригады по фронту и одну в резерве. Джонсон так и поступил, но по ходу наступления бригады потеряли связь друг с другом. Правая бригада Джона Фултона опрокинула бригаду Кинга и примкнула к бригаде Бэйта. Левая бригада Джона Грегга атаковала федеральную бригаду Джона Уайлдера на её резервной позиции у Уиньярд-Фарм. Благодаря стойкой обороне Грегг был тяжело ранен во время атаки и наступление захлебнулось. Из тыла подошла резервная бригада Эвандера МакНейра, но и она рассыпалась во время наступления. И в это время позади у них появилась бригада из федеральной дивизии Томаса Вуда.

Около 15:00 федеральной дивизии Томаса Вуда было приказано идти на север от мельницы. Одна его бригада (Джорджа Бьюэлла) стояла у фермы Уиньярда, когда вторая (Чарльза Харкера) двигалась на север по Лафайетской дороге. Бригада Харкера оказалась в тылу наступающих бригад Фултона и МакНейра и открыла огонь им в спину, заставив отступить на восток от дороги. Но в этот момент сам Харкер понял, что находится в изоляции, и отступил к северу, согласно приказу . Между тем у самой фермы Уиньярда бригада Бьюэлла была атакована частями дивизии Эвандера Лоу из корпуса Худа. Конфедеративные бригады Джерома Робертсона и Генри Беннинга атаковали ферму с северо-востока, оттеснили бригаду Уильяма Гарлина и ударили по бригаде Бьюэлла, заставив её отступать за линию обороны Уайлдера . Солдаты Худа подошли так близко к штабу Роузкранса в доме вдовы Элизы Гленн, что штабные офицеры кричали друг-другу из-за грохота боя. Положение на этом участке федеральной обороны стало опасным, но все же бригада Уайлдера сумела остановить наступление на линии дренажной канавы.

Ближе к вечере федералы провели ещё несколько неудачных атак у фермы Уиньярда, пытаясь выбить конфедератов. Роузкранс отправил в бой свой почти последний резерв — дивизию Филиппа Шеридана из корпуса МакКука. Пройдя, как и его предшественники, мимо мельницы Гордона и Ли, две бригады Шеридана (Лютера Бредли и Бернарда Лейболдта) напали на бригады Робертсона и Беннинга и выбили их с поля у фермы Виньярда. Во время этой атаки был ранен генерал Бредли.Последняя федеральная атака была успешной, Виньярд остался у федералов.

Вечер 

В 18:00 стало темнеть, но Брэкстон Брэгг ещё надеялся оттеснить противника на юг. Он приказал дивизии Патрика Клейберна помочь генералу Полку на правом фланге. Бой давно уже сместился на юг и на правом фланге уже несколько часов не велось боевых действий. Джордж Томас успел навести порядок в своей армии и отвёл её немного на запад, на позиции, которые он считал выгодными для обороны. Бригады Ричарда Джонсона и Абсалома Бэйрда прикрывали это отступление. На закате Патрик Клейберн послал в атаку все три свои бригады: Джеймса Дешлера, Стерлинга Вуда и Люциуса Полка. Эта атака быстро пришла в беспорядок из-за темноты и густого дыма от горящего подлеска. Беспорядок коснулся и федеральных рядов: солдаты Бэйрда пошли помочь бригаде Болдвина, но приняли её за противника и открыли огонь по своим, получив в ответ "дружественный огонь". Бриг.генерал Болдвин был убит во время контратаки. Конфедеративная бригада Дешлера полностью потеряла свою ориентацию в суматохе,  её командит Дешлер был убит пулей в грудь. Бригада Престона Смита пыталась помочь Дешлеру, но по ошибке вышла прямо на федеральную бригаду Джозефа Доджа, где въехавший на коне в ряды противника Престон также был застрелен. В 21:00 Клейберн удержали за собой Винфрейское поле, а Джонсон и Бэйрд отступили на основную оборонительную линию.

Потери первого дня трудно подсчитать, поскольку в рапортах упоминаются только финальные потери. Историк Петер Соззенс пишет, что «где-то между 6000 и 9000 потеряли конфедераты и около 7000 — федералы». Обе стороны проявили большое мужество, неоднократно переходили в штыковые атаки, что в ходе этой войны происходило достаточно редко и свидетельствовало о крайнем напряжении сражавшихся.

Планы на второй день 
Вечером, в своём штабе у Тедфорд-Форд, Брэгг высказал своё удовлетворение результатами этого дня. Он сказал, что к ночи южане удержали за собой поле боя, несмотря на мощное сопротивление крупных сил противника. И всё же, его атаки проходили хаотично, и он не сумел нанести сконцентрировать свои силы для разгрома Роузкранса или хотя бы для того, чтобы отрезать его от Чаттануги. Историк Томас Конелли очень критически отзывается о стратегии Брэгга в тот день. «разрозненные атаки только истощили силы Брэгга и позволили Роузкрансу увидеть расположение противника», писал он. По словам Конелли, Брэгг в тот день упустил два шанса выиграть сражение:

Неспособность менять свои планы дорого стоила Брэггу. Он так и не признался в том, что неверно предположил расположение левого фланга Роузкранса, и в итоге упустил две возможности. Он мог бы усилить участок Уокера и попытаться опрокинуть федеральный левый фланг, или же мог атаковать центр, который был ослаблен переброской войск на северный участок. Не сумев выбрать первое или второе, Брэгг ста действовать там и там одновременно, бросая своих людей в разрозненные атаки. Теперь его армия была измотана и находилась уже не на такой хорошей позиции, как утром. Уокер потерял в бою свыше 20 процентов своих сил, а Стюарт и Клейберн — 30 процентов. И всякая возможность неожиданного удара была упущена.

Вечером Брэгг лично встретился со всеми подчинёнными ему генералами и уведомил их о том, что разделяет Теннессийскую армию на два крыла. Леонидас Полк получает правый фланг (корпус Хилла, Уокера и дивизию Читема), чтобы этими силами атаковать федеральный левый фланг на рассвете. Зная, что Лонгстрит только что прибыл на поезде из Вирджинии, Брэгг назначил его командиром левого крыла (корпус Худа, Бакнера и дивизия Хиндмана). Лонстрит прибыл на поле боя поздно ночью. Не имея проводников, он сам нашёл в темноте дорогу к штабу Брэгга, застал Брэгга в 23:00 спящим, разбудил его, и получил информацию о планах на следующий день вместе с картой. Третий генерал-лейтенант армии, Дэниель Хилл, не был оповещён Брэггом лично, но к нему был послан штабной офицер.

Однако никто не сообщил Хиллу о его роли в предстоящем сражении. Ему послали курьера с письменным приказом, но тот не нашёл Хилла, и вернулся, не уведомив никого. Генерал Брекинридж — генерал его корпуса — находился в штабе генерала Полка, но ему не сообщили, что он должен начать утреннюю атаку. В 05:00 Полк обнаружил, что корпус Хилла не готов к атаке. Полк сделал новый письменный приказ, который передали Хиллу в 06:00, но Хилл сообщил, что его дивизии ещё не готовы и попросил отсрочку. Брэгг в итоге согласился.

Роузкранс между тем собрал корпусных и дивизионных командиров на военный совет, чтобы определить стратегию на следующий день. Камберлендская армия сильно пострадала в первый день и в её составе осталось всего пять свежих бригад,между тем противник получил подкрепления и теперь превосходил федералов численно. В такой ситуации наступать было невозможно, а принимать решение об отступлении Роузкранс не хотел ввиду присутствия на совете Чарльза Дана, помощника секретаря военного департамента (военного министра). Роузкранс решил оставить армию на месте и перейти к обороне. Он помнил, что после сражений при Перревилле и Стоун-Ривер Брэгг отступил и теперь ожидал от него той же последовательности.

20 сентября

Атака крыла Полка 
20 сентября сражение началось в 09:30 на левом фланге федеральной армии. В наступление пошли дивизии Брекинриджа и Клейберна. Брегг надеялся, что эта атака отрежет армию противника от Чаттануги и оттеснит её на юг. Однако четырёхчасовая задержка спутала его планы. На рассвете корпус Томаса ещё не успел возвести серьёзных укреплений, но к 9 часам утра его позиции были уже достаточно сильны. Впоследствии Брэгг писал, что если бы не эта задержка, то «независимость могла бы быть завоевана».

Бригады Брекинриджа (Бенжамина Хельма (муж Эмили Тодд, сестры Мэри Тодд-жены Авраама Линкольна)), Марселлуса Стовалла и Даниеля Адамса) двинулись вперёд, построенные в одну линию. Кентуккийцы Хельма первые вышли к федеральным укреплениям, и здесь Хельм  был смертельно ранен во время попытки мотивации своей бригады атаковать, а бригада остановилась. Две другие бригады атаковали позиции федеральной бригады Джона Битти, которая была слишком растянула по фронту. Обнаружив левый фланг федеральной линии, Брекинридж развернул бригады фронтом на юг и начал выходить в тыл корпусу Томаса. Томас срочно затребовал подкреплений и послал в бой бригаду Фердинанда Ван Дервеера, которая атаковала наступающих людей Стоувалла и отбросила их назад. В это время бригада Тимоти Роббинса из дивизии Негли сумела остановить наступление бригады Адамса. Сам Адамс был ранен и его пришлось оставить на поле боя.

Наступление дивизии Клейберна тоже провалилось. Клейберну пришлось штурмовать позиции дивизий Бэйрда, Джонсона, Палмера и Рейнольдса. Его линия пришла в беспорядок, смешавшись с дивизией Стюарта на левом фланге. По плану, следующей должна была наступать дивизия Читема, но перед её фронтом не оказалось свободного пространства. Хилл нашёл бригаду Гиста (которой командовал Пейтон Колкитт) и послал её закрыть брешь между Брекинриджем и Клейберном, но Колкитт почти сразу был убит и наступление сорвалось. Спасая бригаду Колкитта, Уокер двинул вперед остальные бригады своей дивизии. На его правом фланге Хилл послал бригаду Даниеля Гована на помощь Брекинриджу, но федеральная контратака отбросила их вместе с бригадами Стоувалла и Адамса.

К полудню наступление крыла Полка полностью заглохло. Опрокинуть фланг противника не удалось, было потеряно несколько генералов, в том числе Бенджамин Хельм — сын губернатора Кентукки и родственник Линкольна.

Уход Вуда 
Между тем утренняя атака произвела некоторое волнение в федеральных рядах, поскольку некоторые части пришлось перебрасывать с места на место. В 10:45 Томас отправил капитана Сэндфорта Келлога, своего племянника и адъютанта, на поиски дивизии Бреннана. Томас и Келлог не знали, что Бреннан стоит на передовой. Они думали, что он оставлен где-то в тылу в качестве мобильного резерва, и может быть переброшен на помощь Томасу в любой момент - так было решено прошлой ночью. Получив этот приказ, Бреннан отправился в соседнюю дивизию  и сообщил Рейнольдсу, что уходит. Он спросил, сможет ли Рейнольдс удержать позицию. «Что ж, вероятно Томасу вы нужнее, чем мне, - ответил Рейнольдс, - и я думаю, что смогу удержаться тут. Так что идите и удачи вам». Бреннан уехал к себе, в Келлог остался с Рейнольдсом. Тот сказал ему, что надеется удержать позицию даже без Бреннана, но всё же неплохо бы передать Томасу или Роузкрансу, что его фланг полностью открыт, и если у них есть какие-нибудь лишние части, то здесь им найдётся работа. Келлог отбыл, а Рейнольс увидел, что дивизия Бреннана по какой-то причине остаётся на месте, но не придел этому значения, а занялся своими делами.

Келлог прибыл в штаб Роузкранса вскоре после 10:30. Он сильно устал и, вероятно, не мог подробно объяснить свой запрос. «Томаса прижали», сказал он и далее добавил что-то про то, что Томас запросил дивизию Бреннана, тот уходит, а фланг Рейнольдса открывается (точные его слова неизвестны). Роузкранс велел Бреннану следовать приказу Томаса, а затем велел дивизии Вуда сместиться влево. В этот момент Джеймс Гарфилд, начальник штаба, был занят составлением приказов для дивизий Шеридана и Ван Клеве, поэтому Роузкранс обратился к майору Фрэнку Бонду: «Если Бреннан уходит, Вуд должен занять его место. Напишите ему, что командующий приказывает ему сместиться влево к Рейнольдсу и помочь ему (to close to the left on Reinolds and support him)». Бонд написал следующий приказ:

Командующий генерал приказывает вам сблизиться  с Рейнольдсом как можно скорее, и поддержать его. С уважением, Фрэнк Бонд

Роузкранс не стал проверять написанное (иначе он внёс бы уточнение, что это надо сделать только после ухода Бреннана), а просто передал его подполковнику Старлингу и попросил доставить его. Он пояснил Старлингу, что Вуду приказано сместиться влево к Рейнольдсу. Корпусной генерал Криттенден находился тут же в штабе, поэтому не было необходимости направлять приказ обычным путём через Криттендена. Старлинг отбыл вскоре после 11:00.

В это время дивизия Вуда стояла на краю Бротертонского поля. Около 9:30 рядовые 100-го Иллинойсского полка (230 человек) заметили стрелковую цепь противника (44-й Теннессийский полк) на Файетской дроге и дома Бротертона. Полковник Бартлсон приказал атаковать, и иллинойсцы отбросили противника в лес. Преследуя его, они наткнулись на основную массу армии южан и были отброшены назад. Полк вернулся обратно за поле, но часть удержалась за оградой дома Бротертона, но ут южане атаковали их и полковник был тяжело ранен. Его затащили в дом Бротертона, но там и оставили. Эта перестрелка ещё не затихла, когда Старлинг прибыл к Вуду.

В 11:00 Старлинг нашёл Вуда и  на позиции бригады Бьюэлла и вручил ему приказ. Он так же начал объяснять его содержание, но Вуд прервал его; Бреннан стоит на позиции, сказал он, и ему некуда переместить дивизию. «Тогда и приказа нет», ответил Старлинг. На этом бы всё и кончилось, писал Питер Коззенс, если бы на месте Вуда был кто-нибудь другой. Роузкранс ужа дважды порицал Вуда за несвоевременное выполнение приказов. Последний раз он получил унизительный выговор всего 20 минут назад в присутствии всего штаба, и Вуд ещё не пришёл в себя от возмущения. Он ответил Старлингу, что приказ однозначен, и требует немедленного выполнения. Старлинг предложил вернуться в штаб и уточнить у Роузкранса ситуацию. Но Вуд отказал, для него приказ был ясен и несомненен. «Он ясно говорил мне, что надо вывести дивизию из линии, идти на север и на восток через тыл, найти позицию Рейнольдса, встать рядом и помочь ему», писал Вуд впоследствии. Он даже сказал что рад тому, что приказ доставлен в письменной форме, потому что это поможет впоследствии объяснить свои действия. Старлинг отбыл в штаб, а Вуд тем временем попросил Маккука закрыть пространство, которое образуется после его ухода. Вуд впоследствии утверждал, что Маккук обещал сделать это, но сам Маккук категорически отрицал такую договорённость. «У меня не только не было времени для этого, но не было даже и частей, кроме небольшой бригады на фронт всей дивизии», писал он. Он во всяком случае сразу же принял меры: отправился в свою дивизию и приказал бригаде Мартина занять позицию уходящей бригады Бьюэлла.

Споры о правомерности поступка Вуда тянулись до смерти всех участников события, а интерес к нему не затухает по сей день. Комментаторы обычно делятся на два лагеря в зависимости от своих пристрастий. Томас ван Хорн, биограф генерала Томаса, считает, что раз приказ был передан напрямую из штаба, то это значило, что его надо выполнять незамедлительно. Генри Кист полагал, что Вуд стремился быстро выполнить приказ, чтобы не получить очередной выговор от Роузкранса. Джон Турчин (стоявший тогда со своей бригадой в рядах дивизии Рейнольдса) впоследствии писал: «Первая часть приказа требовала от Вуда сместить дивизию влево по линии и присоединиться к Рейнольдсу, а вторая требовала выйти из линии и встать в тылу Рейнольдса. С точки зрения фразеологии, принятой в военном языке, приказ не имел смысла; одна его часть противоречила другой». Он считал, что Вуд обязан был уточнить приказ, потому что командиры дивизионного уровня не должны выполнять приказ без обсуждения.

Роузкранс в рапорте описал ситуацию так:

Генерал Вуд, пропустив указание «сблизиться (close up) с генералом Рейнольдсом», предположил, что ему надо поддержать его (to support him), выйдя из линии и пройдя в тылу генерала Бреннана, который, как выяснилось, не вышел из линии, а стоял в линии, немного в тылу Рейнольдса.

Вуд понимал опасность этого манёвра, но ночью он уже получил выволочку за несвоевременное выполнение приказа, поэтому теперь подчинился сразу, несмотря на то, что согласование этого вопроса со штабом Роузкранса заняло бы всего несколько минут (5 минут верховой езды до ставки).Его начальник корпуса МакКук согласился послать на место дивизии Вуда бригаду Хега, хотя она заполнила бы зазор лишь частично .Все это время высшие офицеры думали, что они срочно закрывают брешь после ухода дивизии Бренанна.

Таким образом две бригады Вуда (Харкера и Бьюэлла) покинули свои позиции и на фронте федеральной армии образовалась брешь шириной в две бригады: конкретно между правым флангом бригады Бэрнса и левым флангом бригады Кэрлина. В результате дивизия Дэвиса оказалась открыта с обеих флангов. Однако, Дэвис успел получить от Бьюэлла предупреждение об уходе, и по личной инициативе отправил бригаду генерала Мартина на место Бьюэлла, сократив тем самым брешь вдвое.

Атака Лонгстрита 

В это время Брэгг тоже отдавал ошибочные приказы. Полагая, что атака крыла Полка развивается по плану, он скомандовал общее наступление. Александр Стюарт получил этот приказ напрямую от Брэгга и послал дивизию в бой, не советуясь с Лонгстритом. Три его бригады (Генри Клейтона, Джона Брауна и Уильяма Бейта) пошли через поле По-Филд и атаковали дивизии Бреннана и Рейнольдса. Им удалось разрушить правый фланг Бреннана, отбросить дивизию Ван Клеве и выйти на Лафайетскую дорогу, но федералы провели контратаку и выбили людей Стюарта на исходную позицию.

Лонгстрит так же получил приказ о наступлении, но не стал спешить с его выполнением. Удивлённый атакой Стюарта, он приказал остальным дивизиям не трогаться с места. Все утро ушло у Лонгстрита на наведение порядка в линиях: он старался построить части так, чтобы дивизии Северовирджинской армии оказались в первой линии. Когда он закончил эту работу, на поле боя образовалась мощная ударная группировка под командованием Джона Худа. Она состояла из трёх дивизий: восьми бригад, построенных в пять линий. Первой стояла дивизия Башрода Джонсона, за ней — дивизия Худа под командованием Эвандера Лоу, затем две бригады дивизии Мак-Лоуза, которыми командовал Кершоу. Левее стояла дивизия Хиндмана, позади которого разместилась в резерве дивизия Уильяма Престона.

В 11:10 Лонгстрит отдал приказ наступать. Дивизия Джонсона пошла вперед по Бротертонскому полю, по чистой случайности наступая именно на тот участок, с которого 20 минут назад ушла дивизия Вуда. В первом ряду шли бригады Джона Фултона и Эвандера МакНейра. Фултон вышел прямо к пустому месту, а люди МакНейра все же зацепили край дивизии Бреннана — бригаду Джона Конелла. Прорываясь дальше, южане вышли на дивизию Ван Клеве, которая в этот момент находилась на марше, двигаясь на помощь генералу Томасу. Попав под внезапный удар, дивизия потеряла порядок и обратилась в паническое бегство. Она перестала существовать как боеспособное подразделение, чем была поставлена точка в карьере самого Ван Клеве.

На дальнем краю Дирского поля стояли несколько батарей из XXI корпуса, но у них не было пехотного прикрытия. Это слегка смутило наступающих южан, но несколько бригад обошли позиции артиллерии и напали на батареи, захватив 15 из 26 орудий. Около орудий в этот момент находился сам Криттенден и генерал Ван Клеве, но им нечем было защитить батарею.

Увидев отступление федеральной армии, Вуд остановил одну из своих бригад (Чарльза Харкера) и послал её назад с приказом провести контратаку. Харкер вышел как раз во фланг бригад МакНейра, Перри и Робертсона, когда они захватывали артиллерию. Южане отступили к лесу, нарушив порядок в рядах. Худ приказал Джозефу Кершоу остановить Харкера, а сам поскакал к техасской бригаде Робертсона, которой когда-то командовал сам. Но как только он добрался до своей бригады, пуля попала ему в ногу, сбросив с лошади. Его доставили в госпиталь около моста Александр-Бридж, где нога была ампутирована.

Кершоу заставил Харкера отступить, и тот отошёл на Хребет Подкова, к дому Снодграсса. Обнаружив там неплохую оборонительную позицию, люди Харкера закрепились там и выдержали несколько атак, которые провели Кершоу и Хемфрейз после 13:00. Никто не успел помочь южнокаролинцам Кершоу: Пери и Робертсон приводили в порядок свои бригады, а бригада Беннинга отстала и уклонилась вправо, к ферме По.

На левом фланге наступающих дивизий дела шли не так хорошо. Дивизия Хиндмана наступала несколько южнее Худа. Её правая бригада (Захарии Диаса) опрокинула две бригады дивизии Дэвиса. После ухода Вуда бригады Дэвиса были открыты с обоих флангов и не имели шанса устоять. Вскоре они были обращены в бегство. В это время из тыла подошла дивизия Шеридана, которая так же находилась на марше. Первой попала под удар и дрогнула бригада Лэйболдта. Две другие бригады Шеридана (Уильяма Литла и Натана Уэлворта) попытались остановить противника, но Литтл был сразу убит, и бригада стала отходить. Но левая бригада Хиндмана (Артура Мэниголдта) наступала на участке около дома вдовы Гленна и попала под мощную контратаку бригады полковника Джона Уайлдера. Вооружённые магазинными винтовками Спенсера, люди Уайлдера отбросили алабамцев Мэниголдта. Уайлдер уже решил атаковать фланг бригад Худа, но в этот момент его нашёл помощник военного министра Чарльз Дана и объявил, что сражение проиграно, после чего потребовал эскортировать его на пути в Чаттанугу. Пока Уайлдер успокаивал секретаря и организовывал его отправку в тыл, время было упущено, так что он приказал своим людям отступать на запад. Дана между тем послал в военный департамент телеграмму (16:00):

Мой сегодняшний рапорт прискорбен. Чикамога — такое же фатальное имя в нашей истории, как Булл-Ран

Весь правый фланг федеральной армии рухнул. Дивизии Шеридана и Дэвиса стали отступать по дороге на ущелье МакФарлана, увлекая за собой части дивизий Ван Клеве и Неглей. Роузкранс, Гарфилд, МакКук и Криттенден попытались навести порядок в своих частях, но затем сами обратились в бегство. Роузкранс решил бежать в Чаттанугу для организации обороны города. Он послал Гарфилда к Томасу с приказом принимать командование над оставшимися частями и организовать их отступление к Россвилю. Итого около 15:00 1500 солдат Шеридана, 2500 солдат Дэвиса, 2200 солдат Неглей и 1700 человек прочих подразделений находились на пути к МакФарланскому ущелью, всего в 3 милях от хребта Подкова.

Оборона Подковы 

Однако, корпус Томаса оставался на своих позициях. Его четыре дивизии держали оборону вокруг поля Келли, и некоторые части правого фланга отступали в их сторону, занимая оборону на хребте Подкова. Первым там разместился Джеймс Неглей с артиллерией. Первым из разбитых правофланговых частей подошёл 82-й индианский полк Хантера из дивизии Бреннана. Сам Бреннан прибыл к дому Снодграсса в 12:00 и начал строить своих людей около полка Хантера. Постепенно подходили новые части и удлиняли линию. Важную роль сыграл 21-й огайский полк из дивизии Неглей. Он был вооружён пятизарядными винтовками Кольта, и смог удержать правый фланг, когда в 13:00 его атаковал 2-й Северокаролинский пехотный полк из бригады Кершоу. Историк Стивен Вудворт назвал действия огайцев «одним из эпических оборонительных боев той войны». 535 человек огайского полка произвели 43 550 выстрелов за весь бой. Бригада Стенлей между тем встала южнее дома Снодграсса, где к ним подошла и встала левее бригада Харкера. Именно эти части смогли отбить первые атаки Кершоу и Хемфрея. При этом у бригады Хемфрея отказался открытым правый фланг, поэтому Кершоу велел ему стоять на месте и прикрывать фланг бригад, штурмующих холм.

Вскоре подошла дивизия Башрода Джонсона и, не дожидаясь обещанных Хиндманом подкреплений, стала наступать на западную часть хребта. Им удалось подняться на хребет и в этот самый момент федералам на помощь пришли подкрепления — две бригады Грейнджера.

Корпус Грейнджера находился к северу от поля боя, растянутый до самого Россвиля. С утра Грейнджер слушал звуки боя и, наконец, потеряв терпение, по личной инициатива отправил на юг две бригады из дивизии Джеймса Стидмена и бригаду Дэниеля МакКука. Приказ был отдан в 11:30, после чего бригады Стидмена прошли 5 миль и в 13:30 сообщили о своём прибытии Томасу. По пути бригады попали под удар кавалерии Форреста и им пришлось сместиться к западу от дороги. Бригаду МакКука тоже пришлось оставить для защиты тыла, а остальные две бригады вышли как раз к хребту Подкова, и в тот момент, когда теннесийцы Джонсона начали штурм хребта. Их появление помогло удержать позицию.

Положение Томаса в целом было критическое. Если бы хребет был взят, он потерял бы единственный путь отступления. Так же выяснилось, что боеприпасы подходят к концу. Огромную опасность представлял собой зазор между бригадами на хребте Подкова и крайней правой дивизией Томаса (Сначала крайней стояла бригада Турчина, затем Рейнольдс поставил справа ещё одну бригаду под собственным командованием. Турчин писал, что между Рейнольдсом и Подковой оставалось около полумили пустого пространства). Томас рассчитывал поставить там бригады Стидмена, но он потребовался на правом фланге. Зазор так и остался неохраняемым, хотя прямо перед ним стояла дивизия Стюарта. Южане так и не заметили этой зияющей бреши в обороне противника.

Бой за хребет превратился в серию атак и контратак. Джонсону на помощь подошли бригады МакНейра (теперь ею командовал полковник Дэвид Колеман), Деаса и Манигольта, но они уже были сильно измотаны боем. На помощь северянам подошла бригада Ван Дервеера. Генерал Уитакер был ранен, под Стидменом была убита лошадь, но он взял в руки знамя и лично повёл бригаду вперед. Между тем в атаку на холм пошла бригада Паттона Андерсона, но тоже неудачно. В итоге контратака Стидмена отбросила конфедератов вниз с холма. Грейнджер писал: «Очень немногие из наших людей имели боевой опыт, но они атаковали дивизию ветеранов противника, которых превосходил их численно. И они выбили противника с позиций, заняли их, и затем удерживали долгое время несмотря на ужасающие потери. Победа была за нами, но она была куплена очень дорогой ценой».

У Лонгстрита в резерве оставалась ещё дивизия Престона, но он совершенно забыл про неё и запросил у Брэгга подкреплений из частей Полка. Однако Брэгг был в плохом настроении — его план провалился, успех левого крыла не отрезал противника от Чаттануги, поэтому он отказал Лонгстриту, сославшись на то, что правое крыло не готово к наступлению.

Наконец, в 15:30 Лонгстрит послал в бой дивизию Престона. Престон взял бригады Арчибальда Грейси и Джона Келли и построил их позади Кершоу. В 16:30 бригады пошли вперед: Грейси справа, Келли слева. Справа атаку поддержали некоторые отряды Кершоу, а слева — люди Башрода Джонсона. Атакующие пошли вверх по склону, несмотря на жесткий ружейный и артиллерийский огонь, подошли на 30 — 40 шагов к укреплениям и около часа простояли там, ведя перестрелку с противником. Бригада Грейси потеряла в этом бою 698 человек из 2003, бригада Келли — 303 из 852. Полки генерала Кершоу (2-й, 8-й, 15-й южнокаролинские) потеряли 504 человека. Престон писал в рапорте, что знамя 2-го алабамского полка было пробито пулями в 83-х местах.

Именно в это время (между 16:00 и 17:00) Томас получил приказ Роузкранса возглавить армию и начать общее отступление. Томас начал отводить дивизии — сначала дивизию Рейнольдса, за ней дивизию Пальмера. Лонгстрит потом писал, что отступление Томаса началось в 17:30, а дивизия Рейнольдса была поставлена в арьергард.

Почти одновременно с этим отступлением, около 17:00, Брэгг приказал Полку повторить атаку и тот послал дивизию Лиддела, которая силами двух бригад — Гована и Уалталла — вышла к Лафайетской дороге. Томас перебросил туда бригады Кинга и Турчина (из дивизии Рейнольдса). Бригады атаковали Лиддела с фланга, отбросили назад, захватив около 300 пленных и два орудия. Эта атака стала потом известна как «Турчинская атака в тылу врага».

Увидев, что противник отступает, южане возобновили атаку, пытаясь окружить дивизии Джонсона и Баярда. Джонсон смог спастись, а дивизия Баярда потеряла много людей пленными. Томас отступил к хребту Подкова и оттуда стал отходить на запад, оставив арьергардом три полка: 22-й мичиганский, 89-й и 21-й огайские, у которых не оставалось патронов, поэтому им приказали действовать штыками. Они были окружены дивизией Престона и сдались. Турчин писал, что им просто не объяснили, когда и куда отступать.

Все попытки южан разбить противника ну к чему не привели, армия северян отступила к укреплениям г. Чаттануги.

Итоги битвы 
В результате сражения при Чикамоге северяне потерпели тяжёлое поражение, но и конфедератам не удалось разгромить противника. Армия Союза отступила к Чаттануге и заняла оборону в районе города. Позиции северян были почти неприступны: Чаттануга находилась в излучине реки Теннесси и прикрывалась горами. Однако южане обложили противника со всех сторон. Первый и единственный раз в ходе войны конфедератам удалось блокировать полевую армию северян. В битве при Чикамоге обе стороны понесли колоссальные потери — около 16 тысяч северян и 18,5 тысяч южан — несмотря на одержанную победу, потери конфедератов были больше, чем у их противника. Чикамога стала вторым по уровню потерь сражением после Геттисберга.

Общественное мнение как Севера, так и Юга, было потрясено известиями об этих жертвах. Однако если северяне смогли быстро восполнить понесённый урон, то огромные потери Конфедерации ускорили процесс истощения людских резервов армии Юга.

Сражение стало концом карьеры корпусных командиров Союза Томаса Криттендена и Алекандра МакКука. Роузкранс свалил на них всю вину за поражение и отстранил их от командования. Криттенден впоследствии стал дивизионным командиром Потомакской армии.

В случае, если бы командованию Союза не удалось деблокировать Чаттанугу, осаждённая армия под угрозой голода и лишений, неизбежно должна бы была капитулировать, что могло привести северян к катастрофе на Западе. Однако, к Камберлендской армии уже шёл с подкреплением корпус Бернсайда и другие соединения. Роузкранс не предпринял никаких действий к дальнейшим сражениям и был заменён генералом Томасом, «Скалой Чикамоги». Для спасения осаждённых на должность командующего войсками северян на Западе был срочно назначен генерал Улисс Грант, который немедленно предпринял экстренные меры для снабжения гарнизона и разгрома противника. Противостояние завершилось решающим сражением при Чаттануге.

Интересные факты 

 Не существует единого мнения о. переводе индейского топонима «Чикамога». В популярной литературе принято переводить его с языка чероки как «река смерти». Петер Коззенс считает это неверным переводом, а Джеймс Муни пишет, что значение слова на языке чероки утрачено. Глен Такер предлагал перевод с нижнечерокского «стоячая вода» и языка индейцев Чикасо «хорошее место».

 Битва при Чикамоге является единственной крупной победой южан на Западном театре боевых действий Гражданской войны в США.

 В сражении при Чикамоге прославился выходец из России, бригадный генерал Джон Бэйзил Турчин (Иван Васильевич Турчанинов), проявивший в этой битве полководческий талант и большое личное мужество.

 В битве при Чикамоге героически пал ещё один русский по имени Алексей Смирнов, служивший в 19-м иллинойсском полку, входившем в состав бригады Турчина.

 Одному из участников сражения, Джону Клему, было лишь 12 лет.

В искусстве 

Амброз Бирс, который сам участвовал в битве в составе федеральной дивизии Палмера, в рассказе «Чикамога» показывает последствия битвы глазами глухонемого мальчика.

Примечания 
Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
  
 
 
 Chicoine, Stephen  John Basil Turchin and the Fight to Free the Slaves, Greenwood Publishing Group, 2003 ISBN 0-275-97441-3

Ссылки 
 Longstreet: From Manassas to Appomattox, глава 31
 Рапорты генералов после Чикамоги
 Карта сражения, утро 19 сентября
 Карта сражения. 20 сентября, атака Лонгстрита
 Анимированная карта сражения
 Огайские части в сражении при Чикамоге

Сражения по алфавиту
Сражения Гражданской войны в США
1863 год в США
Сражения 1863 года
Сентябрь 1863 года